Storfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storfjärden, Korsholm, Österbotten, 
 Storfjärden (i Malax och Korsnäs),  Österbotten, 
 Storfjärden, Korsnäs, Österbotten, 
 Storfjärden, Åland, 
 Storfjärden, Kimitoön,

Sverige 

 Storfjärden (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (10 ha)
 Storfjärden (Holmöns socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (15 ha)
 Storfjärden, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (21 ha)
 Storfjärden, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (1,4 km²)
 Storfjärden (Älvkarleby socken, Uppland), sjö, Uppsala län,  (19 km²)
 Storfjärden (Hållnäs socken, Uppland, 671560-161997), sjö i Tierps kommun,  (7 ha)
 Storfjärden (Hållnäs socken, Uppland, 672061-161621), sjö i Tierps kommun,  (8 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn